Aerodontalgia – ból zęba związany ze znacznymi zmianami ciśnienia atmosferycznego, np. w lotach na dużych wysokościach.

Stomatologia